Gli Ikhals, nel patrimonio di leggende azteche e Tzetal del Messico, sono creature divine umanoidi, provenienti da un altro mondo e in grado di solcare i cieli grazie ad un particolare congegno montabile sulle spalle (in cui i clipeologi hanno riconosciuto una sorta di Jetpack alieno). Gli indigeni li descrivono come nani pelosi, buoni ma facilmente irritabili.

Essi preleverebbero donne per portarle nel loro mondo e ingravidarle. Gli ibridi sarebbero simili agli Ikhals puri e, se addestrati, capaci di volare.

Note

Mitologia azteca